Bad Luck Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bad Luck Mountain (Idaho)
 Bad Luck Mountain (Massachusetts)
 Bad Luck Mountain (New York)